Бори́с Петро́вич Ивано́в:
 Иванов, Борис Петрович (1921—1994) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Иванов, Борис Петрович (род. 1941) — глава Читинской области (1991—1996).
 Иванов, Борис Петрович (род. 1947) — советский спортсмен-десятиборец.